Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 79001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 23 marca 1999. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

79001-79100

79101-79200

79201-79300

79301-79400

79401-79500

79501-79600

79601-79700

79701-79800

79801-79900

79901-80000

Przypisy 

Lista planetoid 079001-080000